Wicehrabiowie Leathers 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Leathers
 1954–1965: Frederick James Leathers, 1. wicehrabia Leathers
 1965–1996: Frederick Alan Leathers, 2. wicehrabia Leathers
 1996 -: Christopher Graeme Leathers, 3. wicehrabia Leathers

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Leathers: James Frederick Leathers

Linki zewnętrzne 
 

Leathers